Sol Regina TV VideoCremona, già denominata Tele Sol Regina, è una emittente televisiva con sede a Soresina, in provincia di Cremona.

Storia 
Fondata nel 1983 da Roberto Fontana con il nome di Tele Sol Regina, l'emittente consolida la sua presenza sul territorio acquisendo nel 1990 una televisione di Crema e nel 1994 una televisione di Lodi.

Nel 2000 vengono acquisite anche le emittenti Video Brianza e Tele Ritmo, arrivando così alla creazione di due ulteriori canali televisivi: Lodi Crema TV e Lombardia TV.

Con l'avvento del digitale terrestre, il gruppo ha raggiunto la copertura di tutta la regione Lombardia Piemonte e di parte dell'Emilia-Romagna (province di Piacenza e Parma).

Lombardia Tv, il canale principale del gruppo, è diffuso sul digitale terrestre in Lombardia ed Emilia Lcn 80 e in Piemonte Lcn 80 e 96.

Lo streaming è disponibile sul sito www.lombardiatv.com o con l’app ‘Lombardia Tv’ disponibile sui principali digital stores.

Collegamenti esterni 
 
 

Reti televisive della Lombardia